Vie se poate referi la:
 Vie, plantație de viță
 Aeroportul Internațional Viena, conform codului IATA
 Limba vietnameză, conform standardului ISO 639-2